Зевксис ():

 Зевксис (полководец) — один из полководцев сирийского царя Антиоха III.
 Зевксис (живописец), Зевксис из Гераклеи — греческий живописец из Гераклеи в Нижн. Италии, ученик Аполлодора Афинского, основатель Эфесской школы